Dida ist der Künstlername folgender Personen:

 Dida (Fußballspieler, 1934) (Edvaldo Alves de Santa Rosa; 1934–2002), brasilianischer Fußballspieler
 Dida (Fußballspieler, 1965) (Marco Aurélio Morais dos Santos; * 1965), brasilianischer Fußballspieler 
 Dida (Fußballspieler, 1973) (Nelson de Jesús Silva; * 1973), brasilianischer Fußballtorhüter
 Dida (Fußballspieler, 1979) (Eduardo Gabriel dos Santos Filho; * 1979), brasilianischer Fußballspieler 
 Dida (Fußballspieler, 1988) (Valdemar Pereira Júnior; * 1988), brasilianischer Fußballtorhüter 

Dida ist das Cognomen folgender Personen:
 Publius Clodius Dida, antiker römischer Toreut

Dida ist der Familienname folgender Personen:
 Corneliu Dida (1942–2008), rumänischer Politiker
 Dera Dida (* 1996), äthiopische Langstreckenläuferin

Dida steht für:
 Dida (Sprache), eine Sprache die in der Elfenbeinküste gesprochen wird
 Dida (2021), Schweizer Dokumentarfilm von Nikola Ilić und Corina Schwingruber Ilić